Francis Hutcheson (1694-1746), philosophe
  (1721-1773), parolier, fils du premier